Lill-Herrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Herrsjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (21,7 ha)
Lill-Herrsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (12,3 ha)

Se även
Herrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn